Góliát, ószövetségi alak, a Dávid által legyőzött filiszteus óriás
Góliát, Magyarországon is megjelent svéd képregényújság
Goliat, az első román műhold